P. J. Abbott (Bloomington, Indiana, 28 de maio de 1964) é um ex-piloto norte-americano de corridas.

Entre 2004 e 2006, já na casa dos quarenta anos, disputou provas da Indy Pro Series. Parou de competir em 2008, quando corria na NASCAR K&N Pro Series West, aos 44 anos.

Pilotos de automóvel dos Estados Unidos